Тепетлан има више значења:

 Општина Тепетлан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепетлан (Тепетлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику